Tunstead est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Tunstead, village du Derbyshire
Tunstead, localité du Grand Manchester
Tunstead, village du Norfolk
Tunstead Milton, village du Derbyshire

Voir aussi
Simon Tunsted (mort en 1369), frère franciscain anglais

Homonymie de toponyme